

Astronomia
Gerard – cratere lunare

Musica
Gerard – gruppo musicale rock progressivo giapponese
Gerard – album dei Gerard del 1984

Onomastica
Gerard – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Gerardo

Fumetti
Gerard Fernandez – personaggio dell'anime e manga Fairy Tail

Persone

Alexander Gerard – filosofo britannico
Bob Gerard – pilota automobilistico britannico
Gus Gerard – cestista statunitense
Gerard Way – cantante statunitense
Gerard López – allenatore ed ex calciatore spagnolo

Pagine correlate
Gérard
Gerardi